Rondon (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Rondon (Colombia), een gemeente in Colombia